Crassinella är ett släkte av musslor. Crassinella ingår i familjen Crassatellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Crassinella